Азијско првенство у атлетици на отвореном се под покровитељством Азијске атлетске асоцијације, (ААА) оджава се сваке друге године од 1973. године, када је прво Азијско првенство на отвореном одржано у Манили. Првенство које је требало бити одржано 1977. првенство је отказано од стране ИААФ из политичких разлога везаним за учешће Израела. У периоду од 1979 до 1989 првенство се одржавало под именом „Азијски атлетски митинг“. Настли проблем је решен када се Израел почео такимичити у оквиру ЕАА (Европска атлетска асоцијација). Народна Република Кина се први пут такмичила 1979. године.

Преглед Азијских првенстава у атлетици на отвореном

Спољашње везе 
 Званични сајт ААА

Азијска првенство у атлетици
Азијска првенства